Monforte betekent  sterke berg of sterke burcht en kan verwijzen naar:

Plaatsen
Monforte (Portugal), een gemeente in het Portugese district Portalegre
 Monforte (freguesia), een freguesia in deze gemeente
Monforte de Lemos (Galicië, Spanje)
Monforte de Moyuela (Aragón, Spanje)
Zie ook:
Montfoort
Montfort

Tuin
Jardín de Monforte, een park in Valencia